White Cube (engl. „weißer Würfel“) bezeichnet:
 White Cube, Ausstellungskonzept für moderne Kunst

Davon abgeleitet ist White Cube Namensbestandteil mehrerer Galerien und Kunstorte:
 White Cube Berlin, Projektname der Temporären Kunsthalle Berlin
 White Cube (London), 1993 eröffnete Galerie für Gegenwartskunst mit Hauptsitz in London
 White Cube Gallery Nowosibirsk, temporäre Kunstplattform von Lukas Pusch und Konstantin Skotnikov in Nowosibirsk